Royena media är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Huguenin och Luigi Aloysius Colla. Royena media ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
media